

Persone
 Renato Caccioppoli – matematico italiano

Altro
 9934 Caccioppoli – asteroide della fascia principale
 Premio Caccioppoli – premio assegnato dall'Unione Matematica Italiana
 Teorema di Banach-Caccioppoli – strumento nella teoria degli spazi metrici che garantisce l'esistenza e l'unicità di un punto fisso per determinate mappe di spazi metrici su sé stessi